La république populaire de Chine a connu plusieurs constitutions depuis sa proclamation en 1949 :
 la Constitution de la république populaire de Chine de 1954 ;
 la Constitution de la république populaire de Chine de 1975 ;
 la Constitution de la république populaire de Chine de 1978 ;
 la Constitution de la république populaire de Chine de 1982.